Sveti Nikola, qu'on peut traduire par « Saint Nicolas » peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Свети Никола) :
Nicolas de Myre (270-345) dit saint Nicolas, saint Nicolas de Myre ou saint Nicolas de Bari (en bulgare : Николай Мирликийски) ;
Sveti Nikola, village bulgare de l'obchtina de Kavarna, situé dans l'oblast de Dobritch ;
le Sveti Nikola, un des sommets montagneux de la Stara planina ;
le col Sveti Nikola, un des passages au sein de la Stara planina ; 
le nom bulgare de la ville macédonienne de Sveti Nikole (en macédonien : Свети Николе), chef-lieu de l'opchtina de Sveti Nikole.